Máxima hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Texto
Máxima o Adagio (lingüística), frase corta pero memorable.
Máxima pragmática, filosofía.
Máxima (figura musical)

Ciencia
Máxima marca de agua, hidrología.
Máxima presión dinámica, ingeniería aeroespacial.
Máxima verosimilitud, estimación estadística.
Máximas digresiones de una estrella, geodesia y astrometría.

Ocio
Máxima FM, emisora de radio española.
Máxima goleada del clásico platense, partido de fútbol histórico.
Máxima tensión (película) (The Time Shifters).

Personas
 Máxima Apaza, política y activista indígena boliviana.
 Máxima de los Países Bajos, reina consorte.

Santas 
 Santa Máxima de Lisboa (f. 303), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 1 de octubre;
 Santa Máxima de Tuburbo (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 30 de julio;
 Santa Máxima de Sirmio (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 26 de marzo;
 Santa Máxima de Roma (f. 304), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 2 de septiembre;
 Santa Máxima de África (s. V), santa y mártir paleocristiana, celebrada el 16 de octubre;

Marcas comerciales
Máxima, marca chilena de alimentos y bebidas.

Nombres femeninos